Козелок:

 Козелок () — хрящевой выступ или складка у основания ушной раковины у млекопитающих животных и человека.
 Козелок () — хрящевой или костный выступ в нижней гортани некоторых птиц.
 Козелок — гриб козляк.